Blind Love – cortometraggio del 1910 prodotto dalla Centaur Film Company
Blind Love – cortometraggio del 1912 diretto da D.W. Griffith
Blind Love – film del 1920 diretto da Oliver D. Bailey
Blind Love – film del 2006 diretto da Janghun Troy Choi
Blind Love – cortometraggio del 2007 diretto da Bruce Davie